Tisícrates (escola de Lisip), escultor grec de l'escola de Lisip
 Tisícrates (escultor), escultor grec